En la nueva versión de la serie de televisión de ciencia ficción Battlestar Galactica comenzada en el 2003, el Raider es el principal caza de ataque usado por los Cylons, participando en la destrucción de las Doce Colonias y posteriormente en la persecución de la Flota.

Este caza es muy diferente al usado durante la serie de 1978. Los nuevos Raiders tienen una composición parte máquina, parte organismo, mientras que los androides Cylon parecen completamente humanos. Parece que también son capaces de "resucitar" como nuevos Raiders si son destruidos, de esta forma son capaces de aprender de sus errores, y luchar de una forma mortífera, sin miedo a cometer nuevos fallos. Los Raiders nuevos no tienen que ser entrenados, lo que proporciona a los Cylons una ventaja táctica frente a los pilotos de Viper humanos novatos.

Los Raiders tienen muchas armas, que incluyen misiles convencionales, nucleares y cañones de energía cinética. pueden transmitir virus informáticos a los navíos Coloniales usando el programa de navegación de estos. Este programa estaba comprometido previamente, debido al sabotaje realizado por Gaius Baltar y Gina antes del comienzo del ataque a las Doce Colonias, permitiendo el acceso y desconexión, dejando las defensas inutilizadas. Cuando transmiten el virus, su ojo rojo se activa y oscila repetidamente de izquierda a derecha.

El Cylon Raider también es capaz de realizar saltos super-lumínicos. Cuando un Raider fue capturado por la Battlestar Galactica, su sistema de salto resultó ser más eficiente que los de las naves de la Flota Colonial. Podría atravesar la distancia entre Kobol y Caprica en un único salto.

También es capaz de viajar a través de la atmósfera, como lo fue su predecesor en la antigua serie, pero es mucho más maniobrable en el espacio de lo que fue el anterior.

Individuos notables

El Raider de Kara Thrace 

En el episodio Act of Contrition, Kara "Starbuck" Thrace derriba a un Raider, pero su Viper resultó dañado y tuvo que eyectarse, aterrizando en un planeta cercano. Durante el transcurso del siguiente episodio, localizó el Raider derribado y descubrió su composición bio-tecnológica. Experimentando con varios sistemas internos, al final logró llevarlo de vuelta a Galactica. Previamente había escrito su apodo en las alas usando cinta adhesiva, para que no la destruyeran al acercarse. Este Raider fue conducido a Galactica para ser estudiado por Galen Tyrol y su equipo.

Al final de la primera temporada, en "Kobol's Last Gleaming," se ordenó a Thrace que usara el Raider para transportar una bomba nuclear durante una misión para destruir una Base Cylon en órbita de Kobol. Sin embargo, la presidenta Roslin le pide que use la velocidad del Raider para volver a Caprica y recuperar la Flecha de Apolo. Desmoralizada por el hecho de que el comandante Adama les haya mentido a ella y al resto de la tripulación sobre la Tierra, finge embarcarse para un ensayo previo, pero salta hacia Caprica.

En Caprica, ocupada por los Cylons, Kara lucha y mata a varias copias de Número Seis en el museo donde se guarda la Flecha. Kara recupera la Flecha, pero una Número Ocho huye en el Raider de Kara, dejándola abandonada.

Más tarde, Kara se encuentra con el también abandonado Karl "Helo" Agathon y otra copia de su compañera de tripulación Sharon "Boomer" Valerii (Número Ocho), que se descubre como Cylon. Después de robar un Raider de transporte, los tres vuelven a Galactica.

Scar 
Scar ("cicatriz") aparece en el episodio del mismo nombre. Scar es un Raider especialmente malvado y escurridizo apodado así por una marca en un lado de su "cara". Usando tácticas de golpear y huir, emboscadas y de dividir al enemigo muy efectivas, Scar destruyó patrullas de Vipers coloniales durante unas operaciones de reabastecimiento de minerales en un asteroide. 

Sharon Valerii señaló que la habilidad de los Raiders para "resucitar" como sus compañeros humanoides, le da a Scar su increíble habilidad en el combate, ya que seguramente había luchado y sido destruido por los pilotos coloniales en encuentros anteriores. Valerii también sugiere que debido a la falta de una nave de resurrección Cylon cerca, Scar sería más difícil de derrotar, ya que sería más precavido por temor a morir de forma definitiva.

Finalmente Scar fue cazado por Starbuck y Louanne 'Kat' Katraine. Kat destruyó a Scar después de que Starbuck lo guiara hasta su punto de mira. Como la nave de resurrección había sido destruida previamente, este muerte sería permanente. 

Como nota final, Valerii insinúa que Scar era el Raider de Kara (véase arriba). Posiblemente Scar se estaba vengando de la piloto.

Enlaces externos 

Cylon Raider en BattlestarWiki

Referencias 

Naves de Battlestar Galactica